Довидайтис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Довидайтис, Девидас (род. 2003) — литовский футболист.
 Довидайтис, Йонас (1914—1983) — литовский советский писатель, журналист, лётчик.
 Довидайтис, Пранас (1886—1942) — литовский политик и учёный, премьер-министр Литвы.
 Довидайтис, Юозас Юозо (1921—до 1985) — Герой Социалистического Труда.